Тамара Игоревна Дербушева (урождённая Воронина; ) — российская биатлонистка, призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров. Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанница УОР № 1 (Екатеринбург). Первый тренер — В. А. Чемезов, также тренируется под руководством М. В. Шашилова.

Юниорская карьера 
На Европейском юношеском олимпийском фестивале 2013 года в Брашове заняла 16-е место в индивидуальной гонке и 39-е — в спринте.

На чемпионате мира среди юниоров 2014 года стала серебряным призёром в эстафете среди 19-летних девушек в составе сборной России вместе с Марией Ивановой и Лилией Давлетшиной. В личных дисциплинах была 13-й в индивидуальной гонке и занимала 34-е места в спринте и гонке преследования.

В 2016 году принимала участие в юниорском чемпионате мира в Кейле-Грэдиштей и юниорском чемпионате Европы в Поклюке, в личных видах не поднималась выше 15-го места, а в эстафетах не стартовала.

Становилась победительницей первенства России среди юниоров в летнем и зимнем биатлоне.

Принимала участие в зимней Универсиаде 2017 года в Казахстане, заняла девятое место в индивидуальной гонке, 16-е — в спринте, 15-е — в пасьюте и восьмое — в масс-старте.

Взрослая карьера 
На чемпионате России 2017 года стала серебряным призёром в индивидуальной гонке.

Становилась победительницей чемпионата Уральского федерального округа.

7 марта 2019 года завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.

Победительница общего зачёта Кубка России сезона 2018/19.

5 декабря 2019 года впервые в карьере попала в топ-15 на этапе Кубка мира, заняв 14-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Результаты выступлений

Примечания 

Биатлонисты России